Schagerl ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Schagerl (* 1971), österreichischer Opernsänger (Tenor), siehe Andreas Schager
 Christian Schagerl (* 1986), österreichischer Koch
 Helmut Schagerl (* 1960), österreichischer Politiker (SPÖ)

 Leopold Schagerl (* 1941), österreichischer katholischer Geistlicher und war Generalvikar der Diözese St. Pölten
 Patrick Schagerl (* 1992), österreichischer Fußballspieler

Schagerl steht zudem für:
 Schagerl Music, österreichischer Hersteller von Blechblasinstrumenten

Siehe auch:
 Schager